Pelka ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Pelka (* 1971), deutscher Künstler
 Hartmut Pelka (1957–2014), deutscher Fußballspieler
 Walter Pelka (* 1953), deutscher Bauingenieur und Hochschulpräsident